Disco Inferno — первый сингл Американского рэпера 50 Cent с его второго студийного альбома The Massacre.

Список композиций 
 12" винил
 «Disco Inferno» (Explicit) — 3:34
 «Disco Inferno» (Clean) — 3:34
 «Disco Inferno» (Instrumental) — 3:44
 «Disco Inferno» (Acapella) — 3:28

 CD-сингл
 «Disco Inferno» (Explicit) — 3:34
 «Window Shopper» — 2:38
 «Best Friend» (featuring Olivia) — 4:08
 «Disco Inferno» (Ringtone) — 0:38

Чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 50 Cent
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Синглы Interscope Records